Майки (Meloe) — род жуков семейства нарывников
 Майка обыкновенная (Meloe proscarabaeus)
 Майка (Meloe erythrocnemus)
 Майка (Meloe cavensis)
 Майка (Meloe variegata)
 Майка (Meloe brevicollis)